Rhopalopterum är ett släkte av tvåvingar. Rhopalopterum ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fritflugor
Rhopalopterum